Тиф-Ривер-Фолс () — город в округе Пеннингтон, штат Миннесота, США. На площади 12,9 км² (12,4 км² — суша, 0,6 км² — вода), согласно переписи 2008 года, проживают 8472 человека. Плотность населения составляет 679,5 чел./км².

 Телефонный код города — 218
 Почтовый индекс — 56701
 FIPS-код города — 27-64570
 GNIS-идентификатор — 0653129

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города

Города округа Пеннингтон (Миннесота)
Окружные центры Миннесоты